Pallottihaus bezeichnet:

 Pallottihaus (Olpe), Gebäude in Olpe, Deutschland
 Pallottihaus (Wien), Gebäude in Wien, Österreich